Castell de Montfalcó (les Oluges), edifici dalt d'un turó que domina la confluència de la riera de Vergós amb el riu Sió al nord-est de Cervera 
 Castell de Montfalcó Gros, castell termenat a Veciana (l'Anoia) declarat bé cultural d'interès nacional 
 Castell de Montfalcó d'Ossó, ruïnes al cim del tossal al vessant de migdia del qual s'esglaonen les cases del poble Montfalcó d'Ossó